Bèlgida kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bèlgida (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Bèlgida (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar